C.F. Payne (Chris Fox Payne), Amerikaans illustrator
 Chris Payne (muzikant), Brits muzikant
 Chris Payne (voetballer), Australisch voetballer
 Chris Payne Gilbert, Amerikaans acteur